Anže Damjan (ur. 11 września 1987 w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski, mistrz uniwersjady z 2005 w konkursie drużynowym. Brat skoczka narciarskiego, Jerneja.

Zadebiutował w zawodach Pucharu Świata w Sapporo w 2006, gdzie zajął 45. miejsce. Jedyne punkty Pucharu Świata zdobył podczas zawodów w Planicy w sezonie 2008/2009, kiedy był 21. (ze względu na warunki rozegrano tylko jedną serię).

W drugim treningu przed konkursami w Planicy w 2009 skoczył 190 metrów i jest to jego rekord życiowy.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2005  Rovaniemi – 13. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Iron Mountain – 15 lutego 2009 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Bischofshofen – 24 września 2005 (2. miejsce)
  Bischofshofen – 25 września 2005 (3. miejsce)
  Zakopane – 5 marca 2006 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Lublanie